Champagne er en alkoholisk, mousserende drik.

Champagne kan også referere til:
 Champagne (provins) – en tidligere provins i det nordøstlige Frankrig
 Champagne (film) – en britisk stumfilm fra 1928 af Alfred Hitchcock
 Champagne (band) – et hollandsk popband, som var aktivt fra 1976 til 1981